Петрунів Василь Євгенович (* 1973) — український тенісист, майстер спорту України міжнародного класу. Учасник Літніх Паралімпійських ігор 2016 та 2020 років.
 Петрунів Микола Іванович — учитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка, заслужений вчитель України.

Примітки 

українські прізвища